FPT est un sigle pouvant signifier :

en France
 fonction publique territoriale ;
 fourgon pompe-tonne ;
 France Poker Tour ;
 Formations professionnelles et technologiques ;

autres
 Fixed-parameter tractable, pour des algorithmes à complexité paramétrée ;
 Fake Plastic Trees, une chanson de Radiohead ;
 FPT (où FPT signifie Financing and Promoting Technology), une société multinationale vietnamienne de technologies de l'information et de la communication ;
 FPT Industrial, entreprise italienne ;
  (en français, Fédération portugaise de tennis).